Альберт-стрит,  — название ряда улиц в англоязычных городах.

Великобритания 
 Альберт-стрит (Дерби)

Канада 
 Альберт-стрит (Оттава)